Лилиенталь — фамилия.

Известные носители:
 Лилиенталь, Андрэ Арнольдович (Андор) (1911—2010) — венгеро-советский шахматист, тренер, журналист.
 Лилиенталь, Густав (1849—1933) — немецкий инженер-строитель.
 Лилиенталь, Отто (Карл-Вильгельм) (1848—1896) — немецкий инженер, один из пионеров авиации.
 Лилиенталь, Петер (род. 1929) — немецкий кинорежиссёр и сценарист.
 Лилиенталь, Макс — раввин.
 Лилиенталь, Михаэль (1686—1750) — немецкий лютеранский теолог, историк, библиограф и нумизмат.

Другие значения 
 Лилиенталь (посёлок) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Лилиенталь (фирма) — украинская авиационная фирма.